Riviera heißen folgende geographische und astronomische Objekte:
 Riviera (Küstenabschnitt), Name für verschiedene Küstenabschnitte
 Riviera Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika

Verwaltungseinheiten und Gebiete:
 Italienische Riviera, die Küste Liguriens (namensgebend für andere Küsten)
 Französische Riviera, siehe Côte d’Azur
 Riviera (Tessin), ein Teil des vom Fluss Ticino durchflossenen Tales
 Bezirk Riviera im Kanton Tessin
 Kreis Riviera im Kanton Tessin
 Riviera TI, Gemeinde im Kanton Tessin

Orte:
 Riviera (Arizona), Vereinigte Staaten
 Riviera (Kalifornien), Vereinigte Staaten
 Riviera (Texas), Vereinigte Staaten

Gebäude:
 Riviera Las Vegas, ein ehemaliges Hotel und Kasino in Nevada
 Riviera (Berlin), ehemaliges Ballhaus in Berlin-Grünau

Astronomie:
 (1426) Riviera, ein Asteroid des Hauptgürtels

Riviera ist der Name folgender Personen:

 Domenico Riviera (1671–1752), italienischer Kardinal der Römischen Kirche
 Jake Riviera (* 1948), britischer Musikmanager

Riviera ist weiter der Name von:
 Riviera (Fernsehserie)
 Riviera (Popgruppe)
 Buick Riviera, Fahrzeug der amerikanischen Automarke Buick
 Riviera, ein 1907 vom US-amerikanischen Automobilhersteller Lebanon Motor Works hergestelltes Fahrzeug
 Riviera (Schiff), ein im Jahr 2012 fertiggestelltes Kreuzfahrtschiff

Siehe auch:
 La Riviera
 Revier, Rivera, Rivier